Brsajci (nebo Brsajcové) byli slovanský kmen, který během 6. a 7. století našeho letopočtu přišel na území Makedonie a smísením s původním tráckým a illyrským etnikem dal vzniknout dnešnímu jihoslovanskému národu Makedonců.

Slovanské kmeny